Drei Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Implacable nach dem englischen Wort für „unerbittlich“. 

 Die erste Implacable, ursprünglich die französische Duguay-Trouin, war ein Linienschiff dritter Klasse mit 74 Kanonen. Sie lief 1795 in Rochefort vom Stapel, nahm 1805 an der Schlacht von Trafalgar teil und wurde im November dieses Jahres von den Briten erobert und unter dem Namen Implacable in der Royal Navy in Dienst gestellt. Das Schiff wurde 1949 versenkt, da man eine Konservierung für zu kostspielig hielt.
 Die zweite Implacable war ein Schlachtschiff der Formidable-Klasse, das 1899 vom Stapel lief, im Ersten Weltkrieg an der Schlacht von Gallipoli teilnahm und 1921 zum Verschrotten verkauft wurde.
 Die dritte Implacable (R86) war ein Flugzeugträger und namensgebend für die Implacable-Klasse. Sie lief 1942 vom Stapel, nahm am Zweiten Weltkrieg teil und wurde 1954 abgewrackt.

Implacable